Некастрований кабан (самець свині)
 Кнур () — вигаданий сорт пива в серіалі Сімпсони.
 Кнур (річка) — річка в Тернопільській області, Тернопільському і Теребовлянському районах, притока Свинюхи.